Назви (імена) зі словом «Пеллегріно» походять від італійського pellegrino — «паломник».

Персоналії 
 Марк Пеллегріно (, нар. 9 квітня 1965, Лос-Анджелес) — американський актор кіно і телебачення.
 Маурісіо Пеллегріно, Маурісіо Пельєгріно (, нар. 5 жовтня 1971, Леонес) — аргентинський футболіст.

Топоніми  
 Сан-Пеллегріно-Терме, Сан-Пеллегрино-Терме, Сан-Пеллеґрино-Терме () — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Бергамо.
 Пеллегріно-Парменсе, Пеллегрино-Парменсе, Пеллеґрино-Парменсе () — муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья, провінція Парма.